Ulica Pawia w Krakowie
 Pawia (miasto)
 Prowincja Pawia

Zobacz też 
Pavia